Trois classes de navires de la marine impériale de Russie ont porté le nom de Borodino, d'après la bataille de Borodino :
la , une classe de cinq cuirassés construits au début du . Trois sont coulés et un capturé à la bataille de Tsushima, le dernier étant sabordé par son équipage durant la Première Guerre mondiale ;
la , une classe de navire à passagers construite vers 1911 ;
la , une classe de quatre croiseurs de bataille, annulés durant la Première Guerre mondiale.